Nenäsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nenäsaaret (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Nenäsaaret (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Nenäsaaret (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar